В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Техас ():
 округ '''Техас''' — штат Миссури
 округ '''Техас''' — штат Оклахома